PNS Tughril es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 PNS Tughril (D167), destructor de la clase Gearing USS Henderson adquirido en 1980.
 PNS Tughril (F261), cabeza de serie de las fragatas Tipo 054A/P de Pakistán.